SC Poseidon ist der Name eines Schwimmclubs

 in Berlin: SC Poseidon Berlin
 in Hamburg: Poseidon Hamburg
 in Koblenz: SC Poseidon Koblenz
 in Magdeburg SC Poseidon Magdeburg (aufgelöst)